Robert Micheau peut désigner :
 Robert Micheau-Vernez (1907-1989), peintre français.
 Robert Micheau (1931-2012), syndicaliste français.